Recioto ist die Bezeichnung für einen Süßwein, der aus dem Weinbaugebiet 
 Gambellara (Recioto di Gambellara),
 Soave (Recioto di Soave) oder 
 Valpolicella (Recioto della Valpolicella)
stammen kann.